Matt Graham (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler
 Matt Graham (freestyleskiër) (1994), Australisch freestyleskiër